Nositelé jména Marek Zeman jsou tyto významné osoby:
 Marek Zeman (herec) (* 1998) – herec, představitel role Kuby v seriálu Horákovi
 Marek Zeman (závodník) – závodník automobilové soutěže Rally
 Marek Zeman (lékař) (* 1964) – lékař, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady